McCrea ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McCrea (* 1974), irischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Jane McCrea (~1752–1777), Loyalistin während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Jody McCrea (1934–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Joel McCrea (1905–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 John McCrea (* 1966), britischer Comiczeichner
 John McCrea (Schauspieler) (* 1992), britischer Schauspieler
 William McCrea (1904–1999), Astronom und Mathematiker

Siehe auch:
 McCrae
 Macrae
 Crea